Тёрпин, Те́рпин () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Тёрпин, Бен (1869—1940) — американский актёр-комик эпохи немого кино.
 Турпин, Дик (1705—1739) — известный английский разбойник.
 Тёрпин, Джордж (род. 1952) — британский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Тюрпен

Примечания